Дмитрий Святославович Бортников (род. 1968, г. Отрадный) — русский и французский писатель.

Биография 
Дмитрий Святославович Бортников родился в городе Отрадном в 1968 году. Имеет отчасти немецкие корни, родом из поволжских немцев. В конце 80-х годов отслужил в армии в стройбате за Полярным кругом, недалеко от Тикси (Якутия). Учился на филологическом факультете Самарского университета (не окончил). Работал поваром на теплоходе, а также гадателем, танцором, учителем. Прозу пишет с 9 лет. Печатался в журнале «Золотой век», в русском «Плейбое». Увлекается классической музыкой, латынью, древнегреческим и старославянским языками.

В 2012 году получил гражданство Франции. В настоящее время живёт в Париже и пишет на французском языке. Роман Бортникова Face au Styx (Перед Стиксом) был признан лучшим французским романом 2017 года по версии журнала .

Премии 
 Шорт-лист премии «Русский Букер» (2002).
 Шорт-лист премии «Национальный бестселлер» (2002).

Библиография 
в России
 Синдром Фрица. Роман. — СПб.: Лимбус Пресс, 2002. — 215 с. ISBN 5-8370-0184-0
 СвиноБург. СПб.: Амфора, 2003. — 234 с. ISBN 5-94278-476-0
 Спящая красавица. М.: Рипол классик; Престиж-книга, 2005. — 441 с. ISBN 5-7905-3660-3

во Франции
 Svinobourg / Свинобург — Seuil, 2005. — 209 p.
 Furioso : Suivi de Aux mains liées / В гневе — Musica Falsa éditions, 2008. — 188 p. ISBN 978-2-915794-26-7
 Le Syndrome de Fritz / Синдром Фрица — Les Editions Noir Sur Blanc, 2010. — 188 p.
 Repas de morts / Последняя обедня (Трапеза мертвецов) — Allia, 2011. — 192 p. ISBN 978-2-84485-373-8
 Ivan le Sevère dit le Terrible, Je suis la paix en guerre (стихи и письма Ивана Грозного в переводе Д.Бортникова) — Allia, 2012. — 144 p.
 Face au Styx / Перед Стиксом — Payot et rivages, 2017 ISBN 2-7436-3880-X

Примечания

Ссылки 
 Современная литература русской диаспоры во Франции? журнал «НЛО», 2000, 5
 Дмитрий Бортников. Синдром Фрица статья Н.Елисеева в журнале Новая Русская Книга, 2002, 2
 Книжная полка Никиты Елисеева журнал «Новый мир», 2002, 11
 Утешительный Букер статья М. Эдельштейна в «Русском журнале», 24.12.2002
 Художественная литература и критика журнал Континент, 2003, 115
 Книжная полка Олега Павлова журнал «Новый мир», 2003, 4
 «Это не закончится никогда…» журнал «Нева», 2004, 1
 Книги журнал «Новый мир», 2006, 11
 Мемуары ветерана детства Новая карта русской литературы, 21.06.2008
 «Французов интересует всё, что связано с Россией» интервью Д.Бортникова газете «Вестник Отрадного», № 21 (975) 26.05.2011 г.
 Дмитрий Бортников о себе, о своем творчестве и о тонкостях перевода Русский очевидец / L’Observateur russe, 28.10.2012
 Слепой стрелок Литературная газета, 2015, № 32 (6520) (5-08-2015).

Писатели Франции
Французские писатели
Писатели России
Русские писатели по алфавиту